Gemoll ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gemoll (1847–nach 1922), deutscher Altphilologe
 Wilhelm Gemoll (1850–1934), deutscher Altphilologe, Autor des Griechisch-Deutschen Schul- und Handwörterbuches, des Gemoll.